Сан Матео Тлапилтепек има више значења:

 Општина Сан Матео Тлапилтепек (Оахака), општина у савезној држави Оахака у Мексику
 Сан Матео Тлапилтепек (Сан Матео Тлапилтепек, Оахака), насеље у савезној држави Оахака у Мексику